Tvede kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tvede (Jorløse Sogn) – en landsby i Jorløse Sogn, Kalundborg Kommune
 Tvede (Mørkøv Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Mørkøv Sogn, Holbæk Kommune
 Tvede (Randers Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tvede Sogn, Randers Kommune
 Nørre Tvede - en bebyggelse i Horslunde Sogn, Maribo Amt
 Nørre Tvede- en bebyggelse i Toksværd Sogn, Præstø Amt
Navn:
 Tvede (slægter) – flere danske slægter